Rosette – miasto portowe w Egipcie,
 Rosette – rzeka, zachodnie ramię deltowego ujścia Nilu,
 Rosette – pojęcie z zakresu kladystyki.

Zobacz też:
 Rosetta
 rozeta